Владимир Беснар (1890, Санкт-Петербург — 1960, Сан-Паулу) — французский биолог и бразильский океанограф. Считается отцом бразильской океанографии.

Родился в Российской Империи у французских родителей. Вместе с Теодором Моно в 1927 году открыл асселарского человека.

Память 

В его честь названы океанографическое судно, несколько подводных географических объектов и улица в Сан-Паулу (Rua Professor Wladimir Besnard).

Примечания 

Биологи Франции